Rozgrywki rosyjskiej Premier Ligi w sezonie 2002 były jedenastymi w historii rosyjskiej pierwszej ligi i pierwszymi pod nazwą Premier Ligi. Rozpoczęły się 8 marca 2002 roku, zakończyły się natomiast 17 listopada 2002 roku. W rozgrywkach wzięło udział szesnaście drużyn, w tym dwie, które awansowały z Pierwszej Dywizji – Szynnik Jarosław i Urałan Elista. Mistrzowski tytuł wywalczyła drużyna Lokomotiwu Moskwa. Współkrólami strzelców ligi zostali Rołan Gusiew i Dmitrij Kiriczenko z CSKA Moskwa, którzy zdobyli po 15 goli.

Drużyny

Tabela 

CSKA i Lokomotiw zajęły ex aequo pierwsze miejsce w tabeli. O mistrzostwie kraju zadecydował więc dodatkowy mecz:

Wyniki 

Źródło: RFPL

Najlepsi strzelcy 
źródło: rsssf.com 

 15 goli
  Rołan Gusiew (CSKA)
  Dmitrij Kiriczenko (CSKA)
 14 goli
  Aleksandr Kierżakow (Zenit Petersburg)
 12 goli
  Andriej Kariaka (Krylja Sowietow)
  Władimir Biesczastnych (Spartak)
 11 goli
  Robertas Poškus (Krylja Sowietow)
  Serghei Rogaciov (Saturn)
  Igor Siemszow (Torpedo)
 10 goli
  Aleksandr Szyrko (Torpedo)
  Zurab Ciklauri (Urałan)

Nagrody 
10 grudnia 2002 Rosyjski Związek Piłki Nożnej wybrał listę 33 najlepszych piłkarzy ligi za sezon 2002:

 Bramkarze
 Siergiej Owczinnikow (Lokomotiw)
 Rusłan Nigmatullin (CSKA)
 Walerij Czyżow (Saturn)

 Stoperzy
 Siergiej Ignaszewicz (Lokomotiw)
 Sarkis Howsepian (Zenit)
 Bohdan Szerszun (CSKA)

|width=33.33% valign=top|
 Prawi obrońcy
 Wadim Jewsiejew (Lokomotiw)
 Dmitrij Parfionow (Spartak)
 Dmitrij Siennikow (Lokomotiw)
|width=33.33% valign=top|
 Środkowi obrońcy
 Giennadij Niżegorodow (Lokomotiw)
 Oleg Paszinin (Lokomotiw)
 Omari Tetradze (Ałanija)
|width=33.33% valign=top|
 Lewi obrońcy
 Jacob Lekgetho (Lokomotiw)
 Kébé Baye (Spartak)
 Dienis Jewsikow (CSKA)

 Defensywni pomocnicy
 Elvir Rahimić (CSKA)
 Jewgienij Ałdonin (Rotor)
 Igor Siemszow (Torpedo)

|width=33.33% valign=top|
 Prawi pomocnicy
 Rołan Gusiew (CSKA)
 Andriej Arszawin (Zenit)
 Ognjen Koroman (Dynamo)
|width=33.33% valign=top|
 Środkowi pomocnicy
 Dmitrij Łośkow (Lokomotiw)
 Władimir Maminow (Lokomotiw)
 Jegor Titow (Spartak)
|width=33.33% valign=top|
 Lewi pomocnicy
 Andriej Kariaka (Krylja Sowietow)
 Andriej Sołomatin (CSKA)
 Igor Janowski (CSKA)

|width=50% valign=top|
 Prawi napastnicy
 Siergiej Siemak (CSKA)
 James Obiorah (Lokomotiw)
 Dmitrij Kiriczenko (CSKA)
|width=50% valign=top|
 Lewi napastnicy
 Aleksandr Kierżakow (Zenit)
 Rusłan Pimienow (Lokomotiw)
 Dienis Popow (CSKA)

Zobacz też 
 Wysszij diwizion (2001)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (2001/2002)
 Puchar Rosji w piłce nożnej (2002/2003)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona 
 Rosyjski Związek Piłki Nożnej 

2002 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Rosji
2002 w Rosji